Cedros se refiere generalmente a los árboles del género Cedrus, aunque también puede referirse a los siguientes lugares:

 En  Portugal:
 Cedros, fregesia en Horta, Azores;
 Cedros, fregesia en Santa Cruz das Flores, Azores.

 En  México:
 Cedros, localidad del municipio de Rosario, en el estado de Sonora;
 Cedros, localidad del municipio de Ensenada, en el estado de Baja California
 La Isla Cedros, ubicada en el Océano Pacífico, perteneciente al estado antes mencionado.

 En  Honduras:
 Cedros, municipalidad en el departamento de Francisco Morazán.

 En  Trinidad y Tobago:
  Cedros, península y plaza.